

Geografia
 Dewar – comune dell'Oklahoma, Stati Uniti d'America
 Monte Dewar – montagna della Terra di Coats, Antartide

Persone
 Ben Dewar (1981) – cestista statunitense con cittadinanza francese
 Donald Dewar (1937-2000) – politico scozzese
 James Dewar (1842-1923) – chimico e fisico scozzese
 Michael J. S. Dewar (1918-1997) – chimico indiano naturalizzato statunitense
 Thomas Dewar (1864-1930) – imprenditore scozzese

Altro
 9420 Dewar – asteroide
 Benzene di Dewar – composto organico 
 Dewar Cup – torneo di tennis
 Vaso di Dewar – contenitore